Con classe Akizuki si indicano tre diversi gruppi di cacciatorpediniere giapponesi.
 classe Akizuki (cacciatorpediniere 1942) – dodici unità schierate nel corso della seconda guerra mondiale dalla Marina imperiale giapponese
 classe Akizuki (cacciatorpediniere 1959) – due unità, le prime prodotte dal Giappone dopo la sconfitta nella seconda guerra mondiale
 classe Akizuki (cacciatorpediniere 2010) – quattro cacciatorpediniere lanciamissili in servizio nella Kaijō Jieitai.